La Parroquia urbana José Casanova Godoy es una división-político administrativa venezolana, se encuentra ubicada en el Municipio Girardot, Estado Aragua, Venezuela y posee una población aproximada de 70 mil habitantes. La parroquia es parte de la extensión más sur del municipio e incluye parte de la transitada e histórica Ave. Fuerzas Aéreas y la Ave. Constitución desde la Ave Mariño en el centro de Maracay.

Geografía

Ubicación 

La parroquia Jose Casanova Godoy comprende alguna de las comunidades más antiguas de la ciudad de Maracay y se encuentra ubicada el centro-sur del Municipio Girardot .

Límites 
 
Norte

Parroquia Madre María de San José

Calle Marino a la altura de Corpoelec en línea recta por la Av. Diez de Diciembre hasta el cruce con calle Sucre. 
Calle Sucre/Av. Constitución hasta el cruce con la Av. Fuerzas Aéreas.

Este

General Joaquin Crespo
Avenida Fuerzas Aéreas/ Avenida Constitución, en dirección sur hasta el encuentro de la Avenida Fuerzas Aéreas con la Autopista Regional del Centro

Parroquia Pedro José Ovalles
Desde la ARC/ Av. Fuerzas Aéreas pasando por calles internas de Urb y Barrios del sur de la ciudad hasta llegar al Río Madre Vieja

Sur 

Limita al sur con el  Municipio Francisco Linares Alcántara  lo separa el Río Madre Vieja hasta su confluencia con el Lago de Valencia

Oeste

La Calle Mariño a la altura de Corpoelec y en Línea recta en dirección sur pasando por la calle Guayamure en la Zona Industrial,  hasta llegar al lago de Valencia

Relieve 
Se caracteriza por ser plano y con pendiente suave que va desde los 440 m.s.n.m al norte de la parroquia (Av. Constitución) hasta los 412 m.s.n.m en las riberas del Lago de Valencia

Urbanismo 

Urbanizaciones

 Urbanización El Centro
 Urbanización Santa Ana
 Urbanización Bermúdez
 Urbanización El Hipódromo
 Urbanización Fundación Mendoza
 Urbanización Madre Maria
 Urbanización La Mulera
 Urbanización Residencias El Lago I
 Urbanización Fundación Maracay II
 Urbanización Julio Bracho

Barrios 
 Barrio El Carmen
 Barrio Libertad 
 Barrio Lourdes
 Barrio San Ignacio
 Barrio Bolivar 1 y 2
 Barrio Andres Eloy Blanco
 Barrio Campo Alegre
 Barrio Aquiles Nazoa
 Barrio Sergio Medina
 Barrio Carlos Mesa
 Barrio Los Abuelos
 Barrio La Gallera
 Barrio Aguacatal I
 Barrio Aguacatal II
 Barrio 13 de Enero
 Barrio Julio Martí I
 Barrio Julio Marti II
 Barrio Las Vegas I
 Barrio las Vegas II (Desapareció por inundación del Lago de Valencia)

Zonas Industriales 
La Parroquia a su vez cuenta con una importante zona industrial entre la cual destaca dentro de la misma la empresa Manufacturas Manpa y Cuadernos Caribe.

Centros Comerciales 

 Maracay Plaza
 Los Jardines
Estación central

Iglesias 

 Nuestra Señora de Lourdes  (Barrio Lourdes; Av. Bermúdez
 Capilla San Ignacio de Loyola (Barrio San Ignacio)
 Capilla del Santo Sepulcro  (Urb. El Hipódromo)
 Iglesia Dios de la Profecía (Barrio La libertad)
 Capilla Juan Pablo II (Urb. El Centro)
 Capilla Nuestra Señora del Carmen (Barrio El Carmen)

Inundaciones 

El sur de la parroquia ha sufrido los efectos del aumento del nivel del Lago de Valencia

. Parte de la parroquia se vio afectada al aumentar el nivel del Lago de Valencia.

Referencias 

Parroquias del estado Aragua